Rosyjska Superliga Siatkarzy 2010/2011 – 20. sezon rozgrywek o mistrzostwo Rosji organizowany przez Rosyjski Związek Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола). Zainaugurowany został 28 października 2010 roku i trwać do 7 maja 2011 roku.
 
W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowali ,  i  (dzika karta), natomiast w Pucharze Challenge –  i .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dwanaście drużyn rozgrywało po dwa mecze systemem kołowym. Osiem najlepszych awansowało do fazy play-off, natomiast cztery ostatnie w tabeli rywalizowali o utrzymanie w fazie play-out.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów. W ćwierćfinałach, półfinałach i finałach rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw, w meczach o 3. miejsce natomiast do dwóch zwycięstw.
 Faza play-out: składała się z dwóch turniejów. W każdym turnieju drużyny rozgrywały systemem kołowym po dwa spotkania. Do fazy play-off były wliczane wyniki z fazy zasadniczej. W lidze nie utrzymała się drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w tabeli.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Trenerzy

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji